Altenkopf ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Altenkopf (* 1969), österreichischer Schauspieler
 Joseph Altenkopf (1818–1860), österreichischer Landschaftsmaler